Пи́сков (Пи́скова) () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Писков, Георгий Игоревич (род. 1963) — российский предприниматель.
 Писков, Камен (1909—1972) — болгарский шахматист.
 Писков, Христо (1927—2009) — болгарский кинорежиссёр и сценарист.
 Писков, Юрий Владимирович (род. 1964) — российский шахматист.
  (1889—1925) — болгарская антифашистка.
 Пискова, Наталия — болгарский кинорежиссёр, дочь Христо Пискова.

См. также 
 Песков
 Писково